До́миник Джеймс «Дом» Дуа́йер (; , Кукфилд, Западный Суссекс, Англия) — англо-американский футболист, нападающий. Выступал за сборную США.

Биография

Ранние годы 
Дуайер родился в Кукфилде, Западный Суссекс. Занимался в академии «Норвич Сити», откуда был отчислен в 2006 году. Некоторое время испытывал проблемы с травмами голеностопа, поставившими под сомнение его дальнейшую карьеру. Позднее пребывал вне Футбольной лиги в клубах «Стейнс Таун» и «Кингс-Линн». В 2006—2008 годах обучался в Колледже Западной Англии.

В 2009 году Дуайер приехал в США учиться в Тайлерский неполный колледж в Техасе, где играя за студенческую футбольную команду выиграл два национальных чемпионата подряд. В 2011 году поступил в Университет Южной Флориды, где проучился всего год и также играл за команду учебного заведения.

Клубная карьера 
12 января 2012 года на Супердрафте MLS Дуайер был выбран под общим 16-м номером клубом «Спортинг Канзас-Сити». Его профессиональный дебют состоялся 29 мая в матче Открытого кубка США против «Орландо Сити», где выйдя в стартовом составе, отыграл тайм. В MLS он дебютировал 2 сентября в матче против ФК «Торонто», в котором вышел на замену 86-й минуте вместо Си Джея Сапонга.

В декабре 2012 года Дуайер начал проходить просмотр в клубе шотландской Премьер-лиги «Сент-Миррен» для дальнейшей краткосрочной аренды, однако позднее переход был заблокирован со стороны «Спортинга КС».

В марте 2013 года Дуайер отправился в аренду на сезон в клуб лиги USL PRO «Орландо Сити» в рамках программы сотрудничества между клубами. 27 июня он был отозван из аренды, после того как в 13 матчах забил 15 голов. 3 августа он впервые отличился за «Спортинг КС», поразив ворота «Нью-Йорк Ред Буллз». Дуайер помог «Орландо Сити» выиграть титул чемпионов USL PRO, вернувшись в аренду на матч финала против «Шарлотт Иглз» 7 сентября, в котором «» одержали победу со счётом 7:4, он сделал «».

25 июля 2017 года Дуайер был продан в «Орландо Сити» за рекордные для MLS $1,6 млн в распределительных средствах. За свой новый клуб он дебютировал 29 июля в матче против «Атланты Юнайтед». Дуайер был выбран лично комиссионером лиги Доном Гарбером для участия в Матче всех звёзд MLS 2017. В игре с мадридским «Реалом», прошедшей 2 августа, на 87-й минуте он забил гол, сравнявший счёт — 1:1 — и переведший встречу к послематчевым пенальти, однако свой одиннадцатиметровый удар в послематчевой серии реализовать не сумел, сборная MLS проиграла по пенальти 2:4. 16 сентября в матче против «Атланты Юнайтед» Дуайер забил свои первые мячи за «Орландо Сити», оформив «».

3 января 2018 года Дуайер подписал новый трёхлетний контракт с «Орландо Сити».

31 июля 2020 года Дуайер перенёс артроскопическую операцию на левом колене по поводу частичного разрыва сухожилия надколенника, связанного с тендинозом надколенника, из-за чего выбыл из строя на 4—6 месяцев. 2 декабря «Орландо Сити» объявил об уходе Дуайера в связи с истечением срока контракта по окончании сезона 2020.

11 мая 2021 года Дуайер присоединился к «Торонто», подписав контракт до конца сезона 2022. За канадский клуб он дебютировал 15 мая в матче против «Нью-Йорк Сити».

10 января 2022 года «Даллас» купил у «Торонто» права на Дуайера и третий общий пик в первом раунде Супердрафта MLS 2022 за $50 тыс. в общих распределительных средствах, после чего выкупил его гарантированный контракт и отчислил его.

22 февраля 2022 года Дуайер на правах свободного агента подписал двухлетний контракт с «Атлантой Юнайтед». 27 февраля он дебютировал за «Атланту Юнайтед» в матче стартового тура сезона 2022 против «Спортинга Канзас-Сити», в котором, заменив получившего травму Луиса Араужо на 26-й минуте, в компенсированное время первого тайма забил свой первый гол с сентября 2019 года.

Международная карьера 
Гражданином США Дуайер стал в марте 2017 года. 3 июня Дуайер был включён в предварительную заявку сборной США на Золотой кубок КОНКАКАФ 2017, 25 июня он попал в финальный состав. За американскую сборную он дебютировал в преддверии турнира 1 июля в товарищеской игре со сборной Ганы, где, выйдя в стартовом составе, на 19-й минуте открыл счёт. Он стал автором первого гола американцев на кубке, в матче открытия группы B против Панамы 8 июля Доминик на 50-й минуте замкнул прострел Келина Роу. По завершении матчей на групповой стадии Дуайер стал одним из шести заменённых игроков в составе звёздно-полосатой дружины.

Личная жизнь 
В 2013 году Дуайер начал встречаться с футболисткой сборной США, олимпийской чемпионкой 2012 и чемпионкой мира 2015 Сидни Леру. Пара вступила в брак в начале 2015 года. В сентябре 2016 года у них родился сын — Кассиус Круз Дуайер. В июне 2019 года родилась дочь — Ру Джеймс Дуайер. Коби Брайант являлся их другом семьи.

Статистика выступлений

Клубная

Международная

Голы за сборную

Достижения 
 Командные
 «Орландо Сити»
 Чемпион USL PRO: 2013

 «Спортинг Канзас-Сити»
 Чемпион MLS: 2013
 Обладатель Открытого кубка США: 2012, 2015, 2017

 сборная США
 Обладатель Золотого кубка КОНКАКАФ: 2017

 Индивидуальные
 Лучший бомбардир USL PRO: 2013 (15 мячей)
 Член первой символической сборной USL PRO: 2013
 Участник Матча всех звёзд MLS: 2017

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Футболисты Англии
Футболисты США
Игроки сборной США по футболу
Игроки ФК «Спортинг Канзас-Сити»
Игроки ФК «Орландо Сити» (2010—2014)
Игроки ФК «Орландо Сити»
Игроки ФК «Торонто»
Игроки ФК «Атланта Юнайтед»